Przeprowadzka (album) – album Czesława Niemena wydany w roku 1982.
 Przeprowadzka (film 1972) – polski film psychologiczny.
 Przeprowadzka (film 1988) – amerykańska komedia.
 Przeprowadzka (American Horror Story) – odcinek serialu American Horror Story